До́ллар Острово́в Ку́ка () — местная неконвертируемая валюта, имеющая хождение на Островах Кука наравне с новозеландским долларом.

История 
До 1967 года на островах использовался новозеландский фунт, затем его заменил новозеландский доллар. В 1972 году особо для Островов Кука были выпущены монеты, а в 1987 году — ассигнации.

Тем не менее экономические трудности в стране в 1990-х годах (в том числе дефицит бюджета) привели к потере доверия к доллару Островов Кука в 1994 году, поэтому уже в 1995 году выпуск местных денег был прекращён. В настоящее время в обращении с датой 2015 года находятся только новые монеты достоинством в 10, 20, 50 центов 1, 2, 5 долларов и банкноты в 3, 10, 20 и 50 долларов, которые принимаются только на территории Островов Кука.

По номиналу доллар Островов Кука приравнивается к новозеландскому.

Монеты 
В 1972 году введены бронзовые монеты номиналом 1 и 2 цента, из медно-никелевого сплава 5, 10, 20, 50 центов и 1 доллар. Все они имели такой же размер и состав, что и соответствующие новозеландские монеты. В 1983 году производство 1- и 2-центовых монет прекратилось. В 1987 году были выпущены монеты 1 доллар зубчатой формы, 2 доллара треугольной и 5 долларов двенадцатиугольной формы; 1 и 2 доллара из медно-никелевого сплава и 5 долларов из бронзово-алюминиевого сплава.

В 2006 году из обращения были выведены монеты достоинством 5, 10, 20 и 50 центов. В обращении монеты новой серии 2015 года номиналом в 10, 20, 50 центов и 1, 2 и 5 долларов.

Банкноты 
В 1987 году правительством были выпущены банкноты номиналом 3, 10 и 20 долларов. В 1992 году была выпущена новая серия банкнот, в том числе введена купюра в 50 долларов.

Примечания

Литература 
 Krause, Chester L. and Clifford Mishler (1991). Standard Catalog of World Coins: 1801—1991, 18th ed., Krause Publications. ISBN 0-87341-150-1.
 Pick, Albert (1994). Standard Catalog of World Paper Money: General Issues, Colin R. Bruce II and Neil Shafer (editors), 7th ed., Krause Publications. ISBN 0-87341-207-9.

Ссылки 
 http://worldcoingallery.com/countries/Cook_isl.html 
 Каталог монет Островов Кука (рус.) 
 Всеобщая история валют
 Образцы банкнот 1987 года

Доллар
Деньги Островов Кука
Валюты Океании